Lacerta chlorogaster är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1908. Lacerta chlorogaster ingår i släktet Lacerta och familjen lacertider. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lacertider
chlorogaster